Dampfboot steht für:
 Dampfboot, bezeichnet ein etwa zwölf Meter langes Boot mit Dampfantrieb
 Dampfschiff, Dampfschiff oder auch Dampfer (von einer Dampfmaschine oder einer Dampfturbine angetrieben)
 Danziger Dampfboot,  Monatszeitschrift (1800 bis 1879)
 Das Westphälische Dampfboot, frühsozialistische Zeitschrift (1845 bis 1848)
 Memeler Dampfboot, Tageszeitung ab 1849
 Verlag Westfälisches Dampfboot
Siehe auch:
Steamboat (Begriffsklärung)
Dampfschiff (Begriffsklärung)